Rohrdorf (am Inn), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
 Rohrdorf (Meßkirch)
 Rohrdorf (Schwarzwald), een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg